La route nationale 181 peut désigner :

 Route nationale 181 en France
 Route nationale 181 en Norvège

Voir aussi